imię własne (nazwa własna) – w językoznawstwie przeciwieństwo nazw pospolitych, nazwy niedefiniowalne przez wymienienie cech typowych desygnatu
 imię własne – w logice wyrażenie nazywające lub wskazujące indywiduum dla odróżnienia go od innych indywiduów